Riegersbach ist ein geographischer Name:
 Riegersbach (Gemeinde Vorau), Katastralgemeinde und Ort in Markt Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Riegersbach (Maribach), linker Oberlauf des Maribachs (zur Mährischen Thaya) durch Neuriegers, Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Riegersbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Zenn) gegenüber Schußbach, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Riedersbach
 Rieggersbach